Osoby o tym nazwisku:
 Tomasz Kostyrko – polski fizyk
 Viktor Kostyrko – naddniestrzański polityk